Sancha de Portugal también conocida como reina Santa Sancha (22 de abril de 1180-Coímbra, 13 de marzo de 1229), fue una beata católica e infanta de Portugal, la segunda hija del rey Sancho I de Portugal y de su esposa la infanta Dulce de Aragón. Es venerada como beata por la iglesia católica.

Querellas con su hermano 
Por la muerte de Sancho I, Sancha debería recibir, siguiendo las disposiciones testamentarias de su padre, el Castillo de Alenquer, como el resto del territorio, y todos los rendimientos allí producidos, pudiendo usar el título de reina en cuanto señora de ese mismo castillo.Esto generó una lucha con su hermano Alfonso II, que deseando centralizar el poder, obstruyó la prosecución del testamento de su padre, impidiendo a la infanta-reina recibir los títulos y los réditos a que tenía de derecho y de facto. Alfonso II temía que pudiese pasar a eventuales herederos el vasto patrimonio que el testamento le legaba, creando así un problema a la soberanía del rey de Portugal y dividiendo al país al medio.

El testamento proveía también tierras y castillos para sus hermanas Teresa e Mafalda, formándose un partido de nobres afectos a las infantas, liderado por el infante Pedro (que se exilió en León bajo la protección de Teresa, a la sazón reina consorte de León, y tomó algunas plazas transmontanas), pero acabó por ser derrotado. Con la muerte de Alfonso II y la subida de su hijo Sancho II el Capelo resolvió el problema, concediendo los impuestos de los castillos a sus tías, y nombrando a sus alcaides de entre los nombres que estas propusieron, pidiéndoles apenas que renunciasen al título de reinas (1223).

Vida religiosa y beatificación 
Dedicada a la vida religiosa, fundó el monasterio de Celas, en las proximidades de Coímbra, en el cual vivió la mayor parte de su vida; su cuerpo fue después depositado en el monasterio de Lorvão, que era gobernado por su hermana Teresa.

El 13 de diciembre de 1705 Sancha fue beatificada por el papa Clemente XI, a través de la bula Sollicitudo Pastoralis Offici, juntamente con su hermana Teresa. La Iglesia celebra su día el 11 de abril. Ochenta y ocho años después fue beatificada también su hermana Mafalda de Portugal.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 
 

Beatos de Portugal
Beatos cistercienses
Infantes de Portugal del siglo XII (casa de Borgoña)
Casa de Borgoña (Portugal)
Infantes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)
Personas beatificadas por Clemente XI
Portuguesas del siglo XII
Portuguesas del siglo XIII